K. Racing Waregem is een Belgische voetbalclub. De club is aangesloten bij de KBVB met stamnummer 3302. De ploeg werkt zijn thuiswedstrijden af in het Mirakelstadion in Waregem. De club speelde vele jaren in de provinciale reeksen, in de schaduw van KSV Waregem en later SV Zulte Waregem, maar klom in het begin van 21ste eeuw toch op in de nationale reeksen en speelde zelfs 1 seizoen in Tweede Klasse.

Geschiedenis
De ploeg werd opgericht in 1941 in de wijk Kleithoek in Waregem bij het café "De Meerlaan". De pas opgerichte ploeg haalde zijn eerste uitrusting bij de ploeg de Klauwaerts, uit Yvegem (Ingooigem) die met voetballen waren gestopt toen de oorlog uitbrak. Daardoor speelde de pas opgericht club als Racing Kleithoek in blauwe truien en zwarte broeken.
In 1943 sloot de club aan bij de KBVB, de naam werd veranderd naar Racing Waregem. De club kreeg daarna stamnummer 3302. In 1944 kwam men voor het eerst met een eerste elftal in competitie in het laagste niveau, Vierde Provinciale. Enige tijd later verhuisde de club naar De Biest en werden de kleuren vervangen door geel-rood-zwart, de kleuren van de nationale driekleur, het zwart verviel later nog. De club klom op van Vierde naar Tweede Provinciale, hoewel het geen enkele maal een titel behaalde. In 1950 diende de club weer te verhuizen, naar een terrein bij het toenmalig "Duifke" in Nieuwenhove. De club zakte echter weer enkele reeksen. Enkele jaren later, in 1954/55, diende men weer te verhuizen. Ditmaal trok men naar de Kapellestraat in het centrum van Nieuwenhove, waar men tot halfweg het seizoen 1977/78 zou blijven.

De club kende weer een betere periode, wat in 1960/61 resulteerde in een eerste kampioenstitel. Racing klom weer op van Vierde naar Derde Provinciale. De volgende jaren zou de club echter op en neer gaan. De club bleef enkele jaren in Derde spelen, tot men in 1965/66 opnieuw naar Tweede Provinciale doorstootte. De club kon het daar maar één seizoen volhouden, en zakte weer. In 1968 promoveerde men opnieuw, het verblijf duurde ditmaal van 1968 tot 1970.

Het begin van de jaren 70 werd een succesvolle periode voor de club, onder trainer Lucien Vandenbossche. In 1970/71 promoveerde men opnieuw naar Tweede en bovendien won de club de Beker van West-Vlaanderen. Het seizoen erop maakte men af in Tweede Provinciale en werd opnieuw de bekerfinale gewonnen. In 1972/73 dwong de ploeg dan voor het eerst promotie naar Eerste Provinciale af. Racing Waregem leidde lange tijd, maar tegen het eind van het seizoen was Racing Harelbeke tot op 2 punten genaderd. Op 8 april 1973, de laatste dag van de competitie, moesten de nummers één en twee tegen elkaar aantreden. Waregem verloor thuis met 0-1 van Harelbeke, een testwedstrijd diende te beslissen over het kampioenschap. Deze werd op 15 april 1973 gespeeld op neutraal terrein, het veld van WS Desselgem. Opnieuw verloor Waregem, ditmaal met 2-4; de titel ging naar Harelbeke. Waregem maakte nog kans op promotie, maar moest deze afdwingen in een testwedstrijd tussen de nummers twee uit de A- en B-reeks. Op 22 april 1973 trad de club zo in Diksmuide aan tegen Wenduine. Waregem won met 1-2 en slaagde er zo toch voor het eerst over te gaan naar de hoogste provinciale afdeling. Men haalde ook opnieuw de bekerfinale, maar deze werd ditmaal verloren.

Racing eindigde twaalfde, maar door het groot aantal West-Vlaamse zakkers uit Vierde Klasse, moest men toch weer degraderen. Het verblijf in Eerste had zo maar één seizoen geduurd. Na 1976/77 zakte men zelfs weer dieper, naar Derde Provinciale. In 1979/80 kon men echter opnieuw een promotie naar Tweede afdwingen. Eind 1978 was de club ondertussen opnieuw verhuisd, ditmaal naar de Sint-Jansweg in Nieuwenhove, de huidige Mirakelstraat. Op die terreinen kon de club weer opklimmen, eerst naar Tweede en in 1983 opnieuw naar Eerste Provinciale na een testwedstrijd tegen Beernem. De club kon er zich enkele seizoen handhaven, tot men na 1987/88 opnieuw zakte. Na één jaar kon men echter zijn plaats in de hoogste provinciale klasse weer innemen.

In mei 1992 kreeg de club bij zijn 50-jarig bestaat de koninklijke titel en werd K. Racing Waregem In het daaropvolgende seizoen 1992/93 zakte men echter weer. Het eerste seizoen in Tweede wist men al een plaats in de eindronde af te dwingen, maar zonder succes. Het jaar erop pakte men echter de titel, en zo steeg de club in 1995 weer naar Eerste Provinciale. Na twee seizoenen slaagde de club er in via de interprovinciale eindronde voor het eerst te promoveren naar de nationale afdelingen. Waregem speelde in 1997/98 zo voor het eerst in Vierde Klasse, maar zou op het eind van het seizoen weer degraderen.

Waregem speelde opnieuw drie seizoenen in Eerste Provinciale, maar bij het begin van de 21ste eeuw zou de club een felle opmars maken. In 2000/01 behaalde men de kampioenstitel en promoveerde men opnieuw naar Vierde Klasse. Men haalde meteen al een tweede plaats en een eindrondeticket, maar door een 1-2 nederlaag tegen Seraing RUL slaagde men er niet in opnieuw te promoveren. Ook in 2002/03 speelde men de eindronde, door het behalen van de eerste periodetitel. Daarin speelde men 3-3 tegen Witgoor Sport Dessel, maar in de strafschoppenreeks haalde Witgoor het met 3-4. Het derde seizoen in Vierde Klasse slaagde men er dan in kampioen te worden, met een ruime voorsprong van 15 punten. Voor het eerst in zijn bestaan klom Racing Waregem op naar Derde Klasse. Na daar eerst een seizoen in de middenmoot te eindigen, werd de club in 2005/06 vierde en behaalde een eindrondeplaats. Waregem slaagde erin deze eindronde te winnen, en stootte zo na twee seizoenen voor het eerst verder naar de tweede nationale afdeling.

In Tweede Klasse ging het niet zo goed. Aan de winterstop stond Waregem laatste met slechts 4 punten uit 17 wedstrijden. Trainer Franky Dekenne werd ondanks twee promoties op 19 december 2006 ontslagen. Gaby Demanet werd aangesteld als nieuwe trainer. Met een nieuwe trainer en drie nieuwe spelers ging het wat beter en men versloeg onder meer competitieleider FCV Dender EH. Ondanks enkele goede resultaten kon de redding niet worden verwezenlijkt. Racing Waregem degradeerde opnieuw naar Derde Klasse. Terugkeren naar Tweede Klasse lukte niet, de club zakte in 2014 zelfs terug naar vierde klasse. Ook daar ontsnapte de club maar net aan degradatie, de club eindigde op een barrageplaats, maar kon door de verplichte degradatie van Olympique Charleroi toch in bevordering blijven. Een seizoen later volgde wel de degradatie.

Resultaten

Trainers

Externe links
 Officiële website

Waregem
Sportvereniging in Waregem